Пра́то () — второй по величине после Флоренции город Тосканы. Расположен в 30 км к северо-западу от неё, по дороге на Пистойю, у подножия горы Ретайна, на речке Бисенцио. Административный центр одноимённой провинции. Со Средних веков — один из главных центров итальянской лёгкой промышленности, самый коммерческий и предпринимательский город Тосканы.

Исторический центр Прато сохранился вместе со средневековой крепостной стеной в форме неправильного шестиугольника. Богатство города XIII—XV веков узнаваемо по церквям и дворцам, а также по уникальной для северной и средней Италии форме Императорской крепости. В соборе примечателен цикл фресок Филиппо Липпи «Сцены из жизни св. Стефана и Иоанна Крестителя» (1452—1457).

Покровителем города почитается святой первомученик Стефан, празднование 26 декабря.

История 
Происхождение Прато до конца не выяснено. Летописцы впервые упоминают замок Прато (Castrum Prati) в X веке. До 1107 г., когда Прато овладели войска Матильды Каносской, замок принадлежал местным феодалам из рода Альберти.

В течение последующих двух столетий Прато превращается в крупный текстильный центр с 15-тысячным населением и местным самоуправлением. Для защиты от завоевательных устремлений Флоренции вокруг города были возведены каменные стены. В 1326 г. граждане Прато, рассчитывая на неприязнь Флоренции и Неаполя, опрометчиво поставили себя под защиту неаполитанской короны. Конец их вольнице пришёл в 1351 году, когда королева Джованна I продала права на Прато флорентийцам за 17,5 тысяч золотых флоринов. С тех пор Прато теряет политическое значение и превращается в рядовой пригород Флоренции.

Разорение испанскими наёмниками Джованни Медичи в 1512 г. нанесло благосостоянию города урон, от которого он не оправился до второй половины XIX века. В годы промышленной революции текстильные предприятия Прато переживали бум, население росло быстрыми темпами, в основном за счёт притока пролетариев из Меццоджорно. К началу XX века население «тосканского Манчестера» перевалило за 50 тысяч. В настоящее время из городов Средней Италии он уступает по населению лишь Риму и Флоренции. Китайский квартал Прато считается крупнейшим в стране.

Культурное наследие 
Как и в любом городе Тосканы, средоточием исторических и культурных воспоминаний в Прато является местный кафедральный собор, или Дуомо, освящённый во имя Святого Стефана и в 1453-65 гг. украшенный фресковой росписью:

Излюбленный в Тоскане мотив облицовки — чередующиеся полосы белого и темного мрамора — нигде не выражен так ярко, как здесь. Вместе со своей тоненькой и высокой полосатой кампаниле этот небольшой собор производит впечатление чрезвычайной искренности и подлинности. Строителям фасада флорентийской Санта Мария дель Фьоре следовало бы поучиться здесь. Но у флорентийского Дуомо нет, кроме того, такой кафедры, какую соорудили здесь на углу Микелоццо и Донателло. Внутри собор поражает необыкновенно суженными пропорциями. Чередование белых и черных полос приводит здесь к серьёзности, почти мрачности общего впечатления. Можно подумать, что суровая простота этого храма повлияла даже на легкомысленного фра Филиппо Липпи, когда он писал здесь в хоре свои фрески.

У въезда в город расположена небольшая, слитная по силуэту и гармоничная по пропорциям церковь Санта-Мария-делле-Карчери (архитектор Джулиано да Сангалло, 1484—1495), которая имеет важное значение в истории формирования типа центрических крестово-купольных храмов в архитектуре высокого Возрождения в Италии. Витражи церкви выполнены по рисункам Доменико Гирландайо, майоликовый фриз в интерьере и тондо с изображениями евангелистов созданы в мастерской Андреа Делла Роббиа. Над фасадом францисканской церкви Сан-Франческо также работал Андреа Делла Роббиа; церковь известна надгробием гуманиста Джиминьяно Ингирами. Среди бесчисленных храмов города также примечательна чистотою линий кватроченто церковь августинцев с работами Лоренцо Липпи  и других тосканских мастеров.

Среди памятников гражданской архитектуры первое место занимает Императорский замок Фридриха II, отреставрированный по приказу Муссолини. В палаццо Альберти (XII век) помещается небольшая художественная галерея с работами Филиппо Липпи, Джованни Беллини и Микеланджело Караваджо. Палаццо Датини (1383), украшенное фресками Аньело Гадди, принадлежало одному из богатейших людей своего времени, Франческо Датини, который, как считается, изобрёл принцип «двойной записи» в бухгалтерском учёте. В 9 км от города расположена загородная резиденция Медичи времён кватроченто — овеянная романтическими легендами вилла Поджо-а-Кайано.

В 1988 г. на средства промышленника Луиджи Печчи в Прато открылся музей современного искусства. Эволюцию местного текстильного дела также освещает специальный музей.

Экономика 
Экономика Прато главным образом представлена текстильной отраслью, которая сформировалась еще в XIII веке и по настоящее время является градообразующей отраслью города. В Прато представлено более 7 тысяч ткацких, швейных, кожевенных и обувных производств, за что город получил название текстильной столицы Италии.

Наиболее известные производители текстильной продукции: 

 Binicocchi
 Godifibre 
 Italvelluti
 Lanificio Bigagli
 Lanificio Bisentino
 Lanificio Comatex
 Lanificio Europa
 Lanificio Fratelli Bonacchi
 Lanificio Luigi Zanieri
 Lanificio Nova Fides
 Lanificio Prato (Conte)
 Lenzi Egisto
 Linea Tessile Italiana
 Manifattura Del Prato
 Manifattura Emmetex
 Manifattura Tessile Risaliti
 Manteco
 Rifinizione Beta
 Roma
 Tessitura Piemme Di Papi Roberto
 Tessitura Insinna Mario

См. также 
 Центр современного искусства Луиджи Печчи

Примечания

Литература

Ссылки